Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1996 година e 47-и пореден.

Започва на 10 март 1996 г. и завършва на 16 октомври.

Съдържа в календара 16 старта. Шампион е Деймън Хил, Великобритания.

Тази година правилата за квалифиционно време вече е на 107% процента и всички пилоти трябва да постигнат над тази норма.

До 1995 г. отборите са с традиционни номера. От сезон 1996 отборите носят номера на мястото, на което са завършили предишния сезон.

Пилоти и отбори

Стартове

Класиране

Пилоти

Конструктори

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони